Judith est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Judith est un prénom féminin qui a pour variantes Jodie et Jody.

Sens et origine du nom 
Judith vient de l'hébreu Yehudit, féminin de Yehudi, « Juif ». Judith veut donc dire « judéenne » ou « juive ».

Une épouse d'Esaü, frère jumeau de Jacob, se nomme Judith (Genèse 26, 34). Mais le nom est généralement donné en référence à la femme évoquée dans le Livre de Judith (Bible selon les versions deutérocanoniques : catholique et orthodoxe), celle qui a vaincu Holopherne.

Dans les jeux de cartes français, cette héroïne a donné son nom à la « dame de cœur ».

Variantes linguistiques 

 En français : Judith (prononcé Ju)
 En allemand : Judith (prononcé You), diminutif Jutta
 En anglais : Judith, diminutif Judy
 En italien : Giuditta (prononcé Djou)
 En latin : Iuditha (prononcé You)
 En polonais : Judyta (prononcé You)
 En tchèque : Jitka (prononcé Yi)
 En espagnol : Judit(h)
 En portugais : Judite
 En grec : Ιουδίθ
 En russe : Иудифи
 En turc : Yudit
 En hébreu : יהודית Yehudit
 En arabe : يهوديت

Popularité du prénom 
En France, le prénom atteindra au  son pic de popularité en 1970 avec  naissances ; en 2020, 435 filles ont reçu ce prénom en France.

Personnage biblique et sainte chrétienne 
 Judith (Ancien Testament), héroïne juive du livre biblique du même nom, le Livre de Judith ; fêtée localement le 29 juin.
 Judith († 1260), ou  Jutta von Sangerhausen, originaire de Thuringe, bénédictine au Disibodenberg ; fêtée le 5 mai.

Autres personnalités portant ce prénom 
 
 Judith (vers 844-après 870), reine de Wessex puis comtesse de Flandre.

Personnage de fiction 
 Judith Laverne Hopps, dans Zootopie ;
 Judith, dans Tous en scène;
 , dans les films Halloween ;
 Judith Mossman (Half Life) ;
 Judith, dans le jeu de vidéo Tales of Vesperia ;
 Judith Grimes, dans The Walking Dead ;
 Princesse Judith, dans Vikings ;
 Judith Delcourt, dans Demain Nous Appartient ;
 Judith von Daphnel, dans Fire Emblem: Three Houses ;
Judith, dans la web-série Le Visiteur du Futur.

Titre de fiction et d'œuvre d'art

Peinture 

 Judith est un tableau d'Andrea Mantegna, peint en 1495-1500.
 Judith est un tableau de Giorgione peint en 1504 (Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg).
 Judith est un tableau de Palma le Vieux (vers 1525).
 Judith est un tableau du Caravage (1598).
 Judith décapitant Holopherne est un tableau d'Artemisia Gentileschi (1614-1620).
 Judith est un tableau de Simon Vouet (1620-1625).
 Judith dans la tente d'Holopherne de Johann Liss (1626).Judith I est l'une des plus célèbres œuvres du peintre autrichien Gustav Klimt.
 Judith est un tableau réalisé en 1840  par l'artiste allemand August Riedel.
 Judith aux portes de Béthulie est un tableau de Jules-Claude Ziegler, peint en 1847.

 Gravure 
 Judith, une gravure sur cuivre au burin réalisée par Georges Reverdy.

 Musique 

 Judith est une chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg en 1959.
 Judith est une chanson de l'album Mer de Noms sortie en 2000 du groupe A Perfect Circle.

 Musique classique 
 La Giuditta (à 3 voix) et La Giuditta (à 5 voix) deux oratorios d'Alessandro Scarlatti (1690 et 1693).Cantique de Judith à 3 voix de Henry Dumont.Judith sive Bethulia liberata, H 391, Histoire sacrée de Marc-Antoine Charpentier pour solistes, chœur, 2 flûtes, cordes, et basse continue, 1675.Judith, cantate de Sébastien de Brossard.Judith, cantate d'Élisabeth Jacquet de La Guerre.
 Juditha triumphans est un oratorio militaire d'Antonio Vivaldi.
 Judith, opéra d'Alexandre Serov, créé en 1863 à Saint-Pétersbourg.Judith, musique de scène de Arthur Honegger H 57 A 1925.Judith, opéra de Arthur Honegger H 57 B 1925 (créé le  à l'Opéra de Mont Carlo).Judith, oratorio de Arthur Honegger H 57 C 1927.
 Judith-Symphonie, et une œuvre pour mezzo et orchestre de Jean Guillou (1970. op. 21. Schott-Music).

 Personnages 
 Judith est le prénom de l'épouse de Barbe-Bleue dans l'opéra de Béla Bartók Le Château de Barbe-Bleue.
 Giuditta est l'héroïne de Betulia liberata (Béthulie libérée), K. 118 (74c), oratorio de Wolfgang Amadeus Mozart.

 Cinéma et télévision 
 Judith est un film de Daniel Mann réalisé en 1966.

 Théâtre 
 Judith est une pièce de théâtre de Friedrich Hebbel de 1841, commentée par Sigmund Freud dans Le tabou de la virginité (1918).
 Judith est une pièce de théâtre de Jean Giraudoux de 1931.
 Judith est une pièce de théâtre d'Howard Barker.

 Littérature 
 Judith est une bande dessinée de Paul Oliveira et Éric Godeau .
 Judith est un poème en vieil anglais du Codex Nowell.

 Toponymie 

 La rivière Judith est un affluent de la rive droite de la rivière Missouri (Montana, États-Unis).
 Rivière Judith, un affluent de la rivière Bécancour (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.

 Autres usages du nom 
 Judith est le nom de la dame de cœur sur les jeux de cartes à la française.
 Judith, une chanteuse française.

 Notes et références 

Marie-Françoise Baslez, « Polémologie et histoire dans le livre de Judith », Revue biblique 111, 2004, p. 362-376.
S. Enslin et S. Zeitlin, Le livre de Judith, Leyde, 1972 (texte, traduction et commentaire).
Christian-Georges Schwentzel, Rois et reines de Judée,  - '', 2013, p. 71.

Voir aussi

Articles connexes 
Iconographie : exemples

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Prénom anglais
Prénom allemand